Arvid Lindström kan syfta på:

 Arvid Lindström (bagare) – bagare och en av författarna till Värnamovisan
 Arvid Lindström (professor) (1866-1944), en svensk elektrotekniker